Parkersburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Parkersburg (Georgia), im Chatham County
 Parkersburg (Illinois), im Richland County
 Parkersburg (Indiana), im Montgomery County
 Parkersburg (Iowa), im Butler County
 Parkersburg (Mississippi)
 Parkersburg (North Carolina)
 Parkersburg (Oklahoma)
 Parkersburg (Oregon)
 Parkersburg (West Virginia), im Wood County